Fotbollsallsvenskan 1942/1943 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 26 juli-1 november 1942 och vårsäsongen spelades 11 april-6 juni 1943.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1942 i Sverige
1943 i Sverige
1942/1943
Fotbollssäsongen 1942/1943